Morcillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morcillo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Morcillo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar